Detta är resultaten från damernas puckelpist i freestyle vid olympiska vinterspelen 1992.

Favorit var amerikanskan Donna Weinbrecht, som var världsmästare 1991 och vann världscuperna i freestyle från 1990 till 1992. Fransyskan Raphaëlle Monod ansågs också ha goda möjligheter att erhålla guldmedalj, hon kom tvåa i demonstrationstävlingen 1988. Monod kom etta i kvalet före Weinbrecht.

Medaljörer

Kvalificering
24 åkare deltog i kvalet, de åtta bästa gick vidare till final.

Final
Finalen hölls i en snöstorm. Weinbrecht åkte mycket bra men med en tid som bara var den fjärde bästa i finalen. Eftersom hon inte hade några fel i sin körning tog hon första platsen. Monod var den sista åkaren, men hon förlorade kontrollen och körde över mållinjen som åtta. Silvret gick till ryskan Jelizaveta Kozjevnikova, som hade finalens snabbaste tid, men domarna gav henne poäng som placerade henne bakom Weinbrecht.

Källor
SR/Olympic Sports

Freestyle vid olympiska vinterspelen 1992